«Дмитровська» — станція Московського метрополітену.
 Дмитровська — зупинний пункт/пасажирська платформа Ризького напрямку Московської залізниці у Москві.

Див. також 
 Дмитров (значення)
 Дмитрів (значення)
 Дмитровка
 Дмитрово
 Дмитровськ
 Дмитровський
 Дмитровське